Subaru is de Japanse naam voor de Pleiaden (het Zevengesternte). Hiernaar genoemd zijn onder andere:
 Subaru Corporation, Japans beursgenoteerd bedrijf
 Subaru (automerk), een Japans automerk
 Subaru (rallysport)
 Subaru-telescoop, een Japanse spiegeltelescoop op het Mauna Kea-observatorium op Hawaï